

Biografia 
Era figlia di Luigi I Gonzaga, primo capitano del popolo di Mantova, e di Caterina Malatesta.

Sposò Azzo I da Correggio, conte di Casalpò dal 1341 e signore di Brescello, Correggio, Gualtieri, Montechiarugolo, Guastalla, Berceto, Guardasone.

Discendenza 
Luigia e Azzo ebbero un figlio, Guido, signore di Correggio dal 1372 al 1389.

Ascendenza

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Gonzaga (dinastia)

Luigia
Gonzaga Luigia